McFarland peut désigner :

Patronyme

Anne Hazen McFarland (1867/1868-?), neurologue américaine ;
Gary McFarland (né en 1933), vibraphoniste et arrangeur américain.
 George McFarland (1928-1993), acteur américain.
 John McFarland (né en 1992), joueur de hockey sur glace.
 Packey McFarland (1888-1936), boxeur américain
 Robin McFarland, karatéka écossais.
 Theo McFarland, (1995-), joueur de basket-ball et de rugby à XV samoan.
 Thomas McFarland, (1926-2001), critique littéraire américain.

Pseudonyme

 David Farland (1957-2022), écrivain américain.

Toponyme

 McFarland, ville de Californie ;
 McFarland, localité du Kansas ;
 McFarland, ville du Wisconsin.

Divers
McFarland & Company, éditeur américain
Normes McFarland, normes utilisées en microbiologie.

Titre

McFarland, un film américain de 2015 réalisé par Niki Caro.
Patronyme écossais
Homonymie de localités aux États-Unis